Ez a lista Kubo Tite Bleach című mangájának fejezeteit sorolja fel.

A manga Japánban a Shueisha kiadó Súkan Sónen Jump című magazinjában jelenik meg 2001 óta. 2016 őszén várható az utolsó kötet megjelenése. A különálló fejezeteket tankóbon kötetekben összegyűjtve adja ki a Shueisha. A legtöbb fejezet címe angol nyelvű, amelyek fölött katakanák jelzik a kiejtést, hasonlóan a furiganához. Azok a fejezetek, amelyeknek negatív sorszáma van, a fő történetszál előtt játszódnak. A manga animeadaptációját a Studio Pierrot készítette és a TV Tokyo-n 2004. október 5-e és 2012. március 27-e között vetítették 366 epizódon keresztül. A manga Magyarországon még nem került kiadásra.

Tankóbon kötetek

Megjegyzések

Források

További információk 
 

Bleach
Mangák fejezetlistái